Total Life Forever — другий студійний альбом англійської групи Foals, який був випущений 10 травня 2010 року.

Композиції 
 Blue Blood — 5:17
 Miami — 3:42
 Total Life Forever — 3:18
 Black Gold — 6:26
 Spanish Sahara — 6:46
 This Orient — 4:06
 Fugue — 0:49
 After Glow — 6:09
 Alabaster — 4:00
 2 Trees — 5:11
 What Remains — 4:37

Позиція в чартах

Учасники запису 
 Янніс Філіпакіс — вокал, гітара, барабани
 Джек Беван — ударні
 Джиммі Сміт — гітара
 Волтер Джерверс — бас, бек-вокал
 Едвін Конгрейв — клавіатура, бек-вокал

Джерела 
 Total Life Forever  allmusic
 Total Life Forever  last.fm

Альбоми Foals
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми